Gesicht (von mittelhochdeutsch gesiht „Sehen, Augen, Gesicht, Aussehen“) steht für:

 Gesicht, das Angesicht eines Lebewesens

 ein Gesamtbild (z. B. „einer Sache ein Gesicht verleihen“)
 (veraltet) den Gesichtssinn, das Sehvermögen
 in vielen Kulturen Ostasiens (z. B. chinesisch: 面子 miànzi) und in der arabischen Welt auch Reputation, Ehre, Autorität, zugeschriebene soziale Position (z. B.: das Gesicht bewahren, das Gesicht verlieren) – siehe auch Facework
 veraltet: eine mystische Vision

Siehe auch:

 
 Das Gesicht
 Das graue Gesicht
 Gesichtsausdruck
 Gesichtsempfindung
 Gesichtserkennung
 Gesichtsfeld
 Gesichtsblindheit
 Gesichtskreis
 Gesichtslähmung
 Gesichtsverlust
 Face
 Zum freundlichen Gesicht